Blades peut faire référence à :

Patronyme 

 James Blades (1901-1999), percussionniste anglais ;
 Rubén Blades (1948-), chanteur de salsa, acteur et homme politique panaméen ;
 William Blades (1824–1890), éditeur et bibliographe britannique du  siècle.

Toponyme 
 Blades, ville de l'État du Delaware aux États-Unis.

Autres 
 , groupe de hip-hop australien ;
  (Panique sur le green), film sorti en 1989 ;
 Les Blades de Oakville, franchise professionnelle de hockey sur glace de Oakville en Ontario au Canada.

Voir aussi